Папский крест, или ферула (), — символ папского служения. Как материальный крест, его несли перед римским папой в процессиях или использовали его как пастырский посох. Разновидность латинского креста, но с тремя поперечинами.

Поперечины обозначают папское тройное правление как высшего священника, высшего учителя и главного пастыря. Они также символизируют идею о том, что папа римский, как представитель Бога на Земле, является соправителем трёх царств: небесного, земного и адского. Число 3 также считается божественным в некоторых культурах. Иногда такой крест называется западным тройным крестом.

См. также 
 Крест
 Церковный посох
 Предносный крест

Папское облачение
Типы крестов
Христианские инсигнии